Punta Cervina – montagna delle Alpi Sarentine nelle Alpi Retiche orientali
 Hirzer – montagna delle Prealpi del Tux nelle Alpi Scistose Tirolesi
 Ferenc Hirzer – calciatore e allenatore ungherese